Игуаин — фамилия. Известные носители:
 Игуаин, Гонсало (род. 1987) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и национальной сборной Аргентины. 
 Игуаин, Федерико (род. 1984) — аргентинский футболист. атакующий полузащитник.
 Игуаин, Хорхе (род. 1957) — аргентинский футболист, центральный защитник, отец Федерико и Гонсало.